Zhengzhou Women’s Tennis Open 2019 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2019 z cyklu Zhengzhou Women’s Tennis Open rozgrywany w dniach 9–15 września 2019 roku w Zhengzhou na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 1 500 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 w Chinach